Verdel, village situé dans le comté de Knox au Nebraska aux États-Unis.
 Verdel, ancien constructeur de motocyclettes français.